peut désigner :

 Andiran, une commune française, située en Lot-et-Garonne ;
 Frédéric-François d'Andiran (1802-1876), un peintre paysagiste français.